Ла Конкордија има више значења:

 Ла Конкордија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Конкордија (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Конкордија, Ранчо Нуево (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Конкордија (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Ла Конкордија (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конкордија (Ла Конкордија, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конкордија (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конкордија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конкордија, Монте Гранде (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конкордија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конкордија (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Конкордија (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Конкордија (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Конкордија (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Конкордија (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Конкордија (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Конкордија (Лос Рејес де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Конкордија (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Конкордија (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Конкордија (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Конкордија, Сан Педро Тотуапан (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Конкордија (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Конкордија (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Конкордија (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Конкордија (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Конкордија, Бразо Секо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Конкордија (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику